Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie – jednostka pomocnicza miasta (dzielnica) Krakowa
 Wzgórza Krzesławickie – potoczna nazwa dla osiedla mieszkaniowego Na Wzgórzach w Krakowie